Amerikai Egyesült Államok
 Monkland (Oregon)
 Ausztrália
 Monkland (Queensland)
 Egyesült Királyság
 Monkland (Herefordshire)